Успеновский сельский совет () — входит в состав
Гуляйпольского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Успеновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Успеновка 
 с. Красногорское 
 с. Новое 
 с. Новоуспеновское 
 с. Павловка 
 с. Привольное 
 с. Рыбное 
 с. Сладкое

Примечания